O CCFLAGS é um parâmetro largamente usado no mundo UNIX juntamente ao ./configure, que é o que prepara as dependências de código fonte, criando um MakeFile. O CCFLAGS, na verdade, adiciona parâmetros a um dado compilador que rodará no sistema, como o GCC. Os parâmetros usados são os mesmos do compilador, só que chamados indiretamente (enquanto se roda o configure), o que livra o usuário de ter que chamar o GCC diretamente, na linha de comando.

O CCFLAGS, se usado para configurar o GCC (ou outros compiladores compatíveis com ele), pode possuir:

- Parâmetros de controle de saída
ex: ./configure -CCFLAGS file.c

- Parâmetros mediante o dialeto C:
ex: ./configure -CCFLAGS -ansi -std=c89

- Parâmetros mediante o dialeto C++:
ex: ./configure -CCFLAGS -fno-weak ict-null-sentinel

- Parâmetros de otimização geral (geralmente para reduzir o tamanho do código,  aumentar a performance ou aumentar a compatiblidade em detrimento das duas primeiras):
ex: ./configure -CCFLAGS -O1 -fomit-frame-pointer

- Parâmetros para suprimir mensagens de advertência
ex: ./configure --CCFLAGS -fsyntax-only

- Parâmetros de DEBUGGING:
ex: ./configure --CCFLAGS -ggdb -gstabs+

- Parâmetros de controle do pré-processamento:
ex: ./configure --CCFLAGS -Xpreprocessor option

- Parâmetros para a etapa de ligação (Linking):
ex: ./configure --CCFLAGS -l library

- Parâmetros para a busca em diretorio:
ex: ./configure --CCFLAGS -iquotedir -Bprefix --sysroot=dir

- Parâmetros opcionais para rodar em uma determinada máquina:
ex (para Intel): ./configure --CCFLAGS -mtune=cpu-type
ex (para o MIPS): ./configure --CCFLAGS -mcmodel=medium

Mais pode ser visto na página da GNU GCC: http://gcc.gnu.org/ na sessão 'Manual', de acordo com o GCC escolhido, por versão.

Unix